Indriði Sigurðsson (né le  à Reykjavik) est un joueur de football islandais. Il évolue au poste de défenseur dans l'équipe norvégienne du Viking Stavanger. Il est aussi international islandais.

Carrière 
Indriði Sigurðsson a commencé sa carrière au KR Reykjavik avant de venir en Norvège pour jouer à Lillestrøm SK en 2000.

Il est transféré au KRC Genk en  avant de retourner en Norvège début  au FC Lyn Oslo. Entre-temps il fait une courte pige au KR Reykjavik entre le  et le .

Le 28 juillet 2017, Indriði annonce sa retraite à cause de problèmes de santé.

Carrière internationale 
Indriði Sigurðsson a fait ses débuts en équipe nationale en  contre la Norvège. Il fait jusqu'en 2012 partie régulièrement des joueurs appelés par le sélectionneur national.

Palmarès 
 KR Reykjavik
 Champion d'Islande (1) : 1999
 Vainqueur de la Coupe d'Islande (1) : 1999
 Vainqueur de la Coupe de la Ligue islandaise (1) : 1998

Statistiques détaillées

Références

Liens externes 
 

Footballeur international islandais
Joueur du KR Reykjavik (football)
Joueur du Lillestrøm SK
Joueur du KRC Genk
Joueur du FC Lyn
Joueur du Viking Stavanger
Naissance en octobre 1981
Naissance à Reykjavik